Margaret Court ha battuto in finale Jan Lehane O'Neill 6–2, 6–2.

Teste di serie
 Margaret Court (Campionessa)
 Lesley Turner Bowrey (semifinali)
 Jan Lehane O'Neill (finalista)
 Christine Truman Janes (secondo turno)
 Robyn Ebbern (semifinali)
 Elizabeth Starkie (quarti di finale)
 Rita Lauder (quarti di finale)
 Madonna Schacht (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1963